Sete (hebraico: שֵׁת, hebraico moderno, Šet, Tiberiano ;  Shith or Shiyth; "concedido; colocado; nomeado"), também grafado Sete ou Set em português, é, segundo a Bíblia, o filho de Adão e Eva e irmão de Caim e Abel, sendo o único, entre os demais filhos, a ser citado pelo nome. Pela tradição, Adão teve 33 filhos e 23 filhas. De acordo com , Sete nasceu após a morte de Abel e Eva acreditava que ele fora designado por Deus para estabelecer uma nova descendência, em substituição a Abel, morto por Caim.

Depois da morte de Abel, Sete é indicado como justo pela teologia judaico-cristã, em contraponto com Caim. No livro apócrifo de Zohar 1:36b, Sete é chamado de ancestral de todas as gerações dos justos. De acordo com o Livro dos Jubileus, também apócrifo, Sete casou-se com sua irmã mais jovem Azura e teve vários filhos, entre os quais Enos e a filha Hôh. No islão, Sete é considerado um dos profetas islâmicos.

Embora em Gênesis não seja mencionada quem teria sido a esposa de Sete e nem de Caim, é confirmado que o patriarca teve como filho Enos, aos 105 anos, e morreu aos 912 anos, gerando filhos e filhas. Pelos cálculos a respeito da vida dos patriarcas, significa que Sete teria alcançado o arrebatamento de Enoque. 

Segundo Gênesis 4:26, com o nascimento de Enos, os homens passaram a invocar a Deus, o que teria sido o nascimento da religião e indica que Sete poderia ter sido um dos primeiros sacerdotes da humanidade.

O movimento dos Santos dos Últimos Dias diz que Sete foi ordenado com a idade de 69 anos por Adão, e três anos antes de sua morte, Adão teria abençoado Sete e sua descendência até o fim dos dias (D&C 107:42). É importante esclarecer que Sete é também o nome de um personagem jaredita do Livro de Éter.

Etimologia 
A origem do nome (שת) não é clara, porém presuspõe-se que signifique nomeado, pois quando nasce, Eva diz: "...Deus me deu (שית) outro filho em lugar de Abel; porquanto Caim o matou." Porém, o nome também possui forte conotação com as palavras fundação e tumulto.

Na Bíblia 
No livro do Gênesis, consta que Seth nasceu quando Adão tinha 130 anos (), "um filho à sua imagem e semelhança".  diz que Adão gerou "filhos e filhas" antes de sua morte, com idade de 930 anos. Afirma-se em  que o nome Sete significa "concedido".

Sete, aos 105 anos teve um filho chamado Enos, (), e posteriormente tivera outros filhos; vivendo por 912 anos ().

Segundo , com o nascimento de Enos, os homens passaram a invocar a Deus, dando surgimento à religião. Isto pode significar que Sete teria sido um dos primeiros sacerdotes da humanidade.

Rashi (Rabbi Shlomo Yitzhaqi) refere-se a Sete como ancestral de Noé e, portanto, o pai de toda a humanidade. De acordo com Zoar 1:36b, Sete é "pai de todas as gerações do Tzaddikim" (justos).

No cristianismo 
A Igreja Apostólica Armênia conta-o como um dos Santos Patriarcas, juntamente com Adão, Abel, e outros, com um dia consagrado em 26 de julho.

No gnosticismo 
No gnosticismo, Sete é visto como uma substituição dada por Deus em lugar de Caim e Abel. Diz-se que, no final da vida, Adão deu ensinamentos secretos a Sete que viriam a se tornar a Cabala.

Em Josefo 
Josefo refere-se a Sete como virtuoso e de excelente caráter nas Antiguidades Judaicas, e relata que seus descendentes inventaram a sabedoria dos corpos celestes e construíram os "pilares dos filhos de Sete", dois pilares nos quais foram inscritas muitas descobertas e invenções científicas, notadamente a astronomia. Eles foram construídos por descendentes de Sete baseados na previsão de Adão de que o mundo seria destruído uma vez por fogo e uma outra vez por um dilúvio, a fim de proteger as descobertas e estas serem lembradas após a destruição. Um deles era composto de tijolo, e o outro de pedra, de modo que se o pilar de tijolo fosse destruído, o pilar de pedra permaneceria, ambos relatando as antigas descobertas e informando aos homens que um pilar de tijolo também fora erguido. Josephus relata que o pilar de pedra permanecia na terra de Siriad, ainda em seus dias.

William Whiston, um tradutor do século 17/18 das Antiguidades, afirmou em uma nota de rodapé que ele acreditava que Josefo tomou erroneamente Sete por Sesóstris, rei do Egito, o que erigiu o pilar a que se referiu em Siriade (sendo um nome contemporâneo para os territórios em que Sirius era venerado, ou seja, o Egito). Ele afirmou que não havia nenhuma maneira para qualquer dos pilares de Sete ter sobrevivido ao dilúvio, porque o dilúvio enterrou em grande profundidade todos os pilares e edifícios no sedimento de suas águas.

Árvore genealógica segundo Gênesis

Ver também 
 Pilares dos filhos de Set
 Gnosticismo Setiano
 Setianos
 Criacionismo
 Gênesis

Bibliografia
 Winckler, Hugo; Geschichte Israels (Berlin, 1895)
 Meyer, Eduard; Die Israeliten und ihre Nachbarstämme (Halle, 1906)
 Haupt, Paul; Studien ... Welthausen gewidmet (Giessen, 1914)

Personagens da Torá
Mitologia judaica
Mitologia cristã
Profetas do Islão
Cosmogonias
Progenitores lendários
Personagens dos livros apócrifos
Personagens gnósticos
Filhos de Adão e Eva